CD Universidad Católica (Club Deportivo Universidad Católica) je název jihoamerických fotbalových klubů:

 CD Universidad Católica (Quito) – ekvádorský fotbalový klub
 CD Universidad Católica (Santiago de Chile) – chilský fotbalový klub